CLZ est un code qui peut faire référence à :
 , au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CLZ est un sigle qui peut faire référence à :
  (traduction littérale, compter les zéros non significatifs), une instruction informatique de traitement de bits.

Code IATA des aéroports